Niemals (grammatisch ein Adverb) steht für:

 die Aussage, dass etwas kein einziges Mal geschieht oder geschah (Kurzform: nie)
 Niemals (Roman), Roman von Andreas Pflüger aus dem Jahr 2017
 Niemals (Lied), Lied von Vanessa Mai aus dem Jahr 2018

Siehe auch:
 Niemalsland